Kowale puede hacer referencia a los siguientes lugares de Polonia:

 Kowale, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Kowale, Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Kowale, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Kowale, Voivodato de Opole (suroeste de Polonia).
 Kowale, condado de Białystok, en el voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Kowale, condado de Bielsk, en el voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Kowale, condado de Sokółka, en el voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Kowale, condado de Gdańsk, en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Kowale, condado de Kartuzy, en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Kowale, condado de Kwidzyn, en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Kowale, condado de Cieszyn, en el voivodato de Silesia (sur de Polonia).
 Kowale, condado de Częstochowa, en el voivodato de Silesia (sur de Polonia).
 Kowale, Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

Enlaces externos